Daniel Alcides Carrión (medicus), een Peruaans medicus
Daniel Alcides Carrión (provincie), een provincie van Peru